Contea di Oldham o Oldham County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Oldham (Kentucky)
 Contea di Oldham (Texas)